Nikki Witt is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Dana Barron. Nikki was in negen afleveringen uit het derde seizoen te zien.

Verhaallijn

Als ze wordt geïntroduceerd, is Nikki nieuw in de stad. Ze ontmoet David Silver en begint hem te bewonderen voor de muziek die hij maakt. Ze wordt uiteindelijk verliefd op hem en hij zoent haar. Vervolgens verstoot hij haar door zijn relatie met Donna Martin. Later verschijnt ze opnieuw ten tonele als nieuwkomer op de school.

Donna is op de eerste schooldag haar begeleider en ze raken goed bevriend. David heeft Donna nooit over Nikki vertelt en wordt bang dat de waarheid boven water zal komen. Als Nikki Donna per ongeluk de waarheid vertelt, is Donna boos op hem. Nikki zet hierna haar zinnen op Brandon Walsh, maar hij kan haar moeilijk uitstaan.

Toch groeien ze naar elkaar toe en krijgen uiteindelijk een gelukkige relatie. Zo neemt Brandon speciaal voor haar danslessen en gaan ze samen naar een talkshow van Rosie O'Donnell. Als haar ex-vriend en rockzanger Dennis 'Diesel' Stone naar de stad komt, valt Nikki terug in haar verleden van een groupie. Ze laat Brandon stikken voor het wilde leven en maakt het later met hem uit.

Ze kondigt aan bij haar oma te gaan wonen in San Francisco en verlaat Beverly Hills hiermee voorgoed.

Afleveringen
Sex, Lies and Volleyball/Photo Fini (3.04)
Song of Myself (3.07)
The Back Story (3.08)
Highwire (3.09)
Home and Away (3.10)
A Presumption of Innocence (3.11)
Destiny Rides Again (3.12)
Wild Horses (3.14)
It's a Totally Happening Life (3.16)

Witt, Nikki